Акан — река в России, протекает по территории Онежского района Архангельской области. Длина реки — 32 км, площадь водосборного бассейна — 117 км².

Река берёт начало из болота без названия и течёт преимущественно в северо-восточном направлении, протекая в нижнем течении через озеро Акан, расположенное на высоте 66,2 м над уровнем моря.

Река в общей сложности имеет 15 притоков суммарной длиной 32 км.

Втекает на высоте 58,3 м над уровнем моря в реку Нименьгу, впадающую в Онежскую губу Белого моря (Поморский берег).

Населённые пункты на реке отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 03010000212102000007759.

Примечания 

Бассейн Нименьги
Реки Онежского района